

Geografia

Austria

Comuni 
 Kirchdorf am Inn – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Kirchdorf an der Krems – città nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Distretto di Kirchdorf an der Krems – distretto dell'Alta Austria
 Kirchdorf in Tirol – comune dell'Austria nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Frazioni 
 Kirchdorf – frazione di Pernegg an der Mur, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Kirchdorf – frazione di Sankt Valentin, città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Kirchdorf – comune nel circondario di Diepholz (Bassa Sassonia)
 Samtgemeinde Kirchdorf – comunità amministrativa nel circondario di Diepholz (Bassa Sassonia)
 Kirchdorf – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchdorf – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Kirchdorf am Inn – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Kirchdorf an der Amper – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchdorf an der Iller – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Kirchdorf im Wald – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Kirchdorf – ex comune ora frazione di Aurich, città nel circondario di Aurich (Bassa Sassonia)
 Kirchdorf – ex comune ora frazione di Barsinghausen, città nella regione di Hannover (Bassa Sassonia)
 Kirchdorf – ex comune ora frazione di Brigachtal, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Kirchdorf – ex comune ora frazione di Sundhagen, comune nel circondario della Pomerania Anteriore Settentrionale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Kirchdorf am Haunpold – ex comune ora frazione di Bruckmühl, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchdorf Süd – quartiere della città-Stato di Amburgo

Polonia 
 Kirchdorf – antico nome tedesco di Kościelec, comune nel distretto di Koło (Grande Polonia)
 Kirchdorf – antico nome tedesco di Siedlec, comune nel distretto di Wolsztyn (Grande Polonia)

Slovenia 
 Kirchdorf – antico nome tedesco di Cerkovska vas, frazione del comune di Longatico (Slovenia Centrale)

Svizzera 
 Kirchdorf – comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Kirchdorf – ex comune ora frazione di Obersiggenthal, comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)

Pagine correlate 
Kirchdorf am Inn – pagina di disambiguazione